Eine Viktoriabrücke gibt es in mehreren Orten:
 Viktoriabrücke (Bonn)
 Viktoriabrücke (Ottweiler)
 Pont Victoria oder Victoria Bridge in Montreal